Бенгальский речной у́горь () — вид хищных катадромных рыб из семейства угрёвых.

Морфология 
Максимальная длина тела 2 метра, средняя — 80 см. Максимальный задокументированный вес: 6 кг. В спинном плавнике 250—305 мягких лучей. В анальном плавнике 220—250 мягких лучей. Позвонков 106—112. Имеет удлинённое тело. Голова коническая, сплющенная сверху. Рот с пухлыми губами, расположен на конце головы. На челюстях ряды зубов узкие, на сошнике — широкий ряд зубов.

Распространение и места обитания 
Вид распространён в Азии: Пакистане, Индии, Шри-Ланке и Мьянме. Сообщают, что они встречаются в Непале и Бангладеш.

Живут в пресных водах, но проводят ранние стадии развития в море и устьях рек. Встречается в пресных водоёмах, реках и озёрах. Наиболее распространенные угри в индийских внутренних водах.

Бенгальский речной угорь и человек 
Высоко ценится как пищевой продукт. Слизь живой рыбы, смешанная с рисовой или пшеничной мукой используется в качестве средства для лечения артрита.

Ссылки 
 Anguilla bengalensis в базе данных FishBase

Угрёвые
Животные, описанные в 1831 году
Рыбы Азии
Промысловая рыба